Château Naryn (Meybod)
 Château Naryn (Nain)